De Zwitserse voetbalbeker 1996/97 (Duits: Schweizer Cup 1996/97) was de 72ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 10 augustus 1996 en eindigde met de finale op 8 juni 1997 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Sion won de beker voor de negende keer in de clubgeschiedenis door in de finale na strafschoppen te winnen van FC Luzern.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1996/97
Zwitsers voetbalelftal in 1996
Zwitsers voetbalelftal in 1997

1997
Bekervoetbal 1996/97